Ermesinde ist zum einen ein mittelalterlicher Frauenname.

Bekannteste Namensträgerinnen sind:

 Ermesinde I. (Luxemburg), Gräfin von Luxemburg (Haus Limburg-Arlon)
 Ermesinde (Luxemburg), Gräfin von Luxemburg, deren Enkelin (Haus Namur)
 Ermessenda von Carcassonne (Ermensine, katal. Ermessenda de Carcassona; † 1058), Mitregentin ihres Gatten Raimund Borell über die Grafschaft Barcelona

Siehe auch:
 Ermesinde (Portugal), Stadt in Portugal